LSU kan syfta på:

 Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård – sedan 1999 en påföljd för brott för unga lagöverträdare i Sverige
 Lagen om särskild utlänningskontroll – sedan 1991 en påföljd för utlänningar i Sverige, vilken innebär utvisning med hänvisning till rikets säkerhet
 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer – samarbets- och intresseorganisationen för ungdomsorganisationer i Sverige, grundad på 1940-talet
 Louisiana State University – delstatligt forskningsuniversitet i Baton Rouge i den amerikanska delstaten Louisiana, grundat 1860